Ed har flere betydninger:

 En Ed (løfte) – et løfte
 bandeord kaldes også eder
 ed (program) – et tidligt tekstredigeringsprogram (forkortelse for: editor)
 Ed (The Simpsons) – betjent i The Simpsons
 Ed (Ed, Edd og Eddy) – figur i tegnefilmsserien Ed, Edd og Eddy
 Ed (film) – en film.
 ED (uddannelse)
 Ed (by) – en by i Sverige
 Ed (navn)